UFC 275: Teixeira vs. Procházka — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 11 июня 2022 года в спортивном комплексе «Singapore Indoor Stadium» в административном районе Каланг города-государства Сингапур.

В главном бою вечера Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе. В согласном бою Валентина Шевченко победила Тайлу Сантус раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском наилегчайшем весе.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Гловером Тейшейрой и претендентом на титул Иржи Прохазкой (#2 в рейтинге, бывший чемпион Rizin в полутяжёлом весе). Изначально этот бой планировался к проведению на UFC 274, но впоследствии был перенесён на этот турнир по нераскрытым причинам.
В качестве соглавного события турнира запланирован бой за титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующая чемпионка Валентина Шевченко и претендентка на титул Тайла Сантус (#4 в рейтинге).
На турнире также запланирован бой-реванш в женском минимальном весе между бывшими чемпионками UFC Чжан Вэйли (#1 в рейтинге) и Йоанной Енджейчик. Енджейчик на момент организации реванша не является рейтинговым бойцом UFC, так как находилась в длительном простое с момента первого боя против Чжан. Ранее они встречались на UFC 248 в марте 2020 года, когда Чжан, будучи на тот момент действующей чемпионкой, успешно защитила титул, победив Енджейчик раздельным решением судей. При этом их первый поединок был признан лучим боем турнира, а также одним из лучших боёв по итогам 2020 года. Этот реванш имеет статус претендентского боя и его победитель должен в будущем встретиться с действующей чемпионкой Карлой Эспарсой в её первой защите титула.

Изменения карда 
Бой в полусреднем весе между Орионом Косси и Майком Матетой должен был состояться на UFC 271, но тогда Косси снялся по неизвестным причинам. Затем они должны были встретиться на этом мероприятии. Тем не менее, поединок снова отменили, так как Матета получила травму в конце мая.

Ожидалось, что на турнире состоится бой в среднем весе между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером и бывшим претендентом на титул Марвином Веттори. Однако Уиттакер снялся с турнира из-за травмы в апреле. Затем бой был перенесен на европейский турнир UFC Fight Night, который состоится 3 сентября в Париже.

Кан Кён Хо и Саймон Оливейра должны были встретиться в поединке в легчайшем весе на этом мероприятии. Однако Оливейра снялся по неизвестным причинам и был заменен на Данаа Батгэрэла.

Ожидалось, что на турнире состоится бой в наилегчайшем весе между бывшим чемпионом Rizin в легчайшем весе Манэлом Капе и Рожерио Бонторином. Тем не менее, бой был отменен за день до события из-за проблем с почками у Бонторина, связанных с неудачной сгонкой веса.

На фоне турнира 
Во время недели перед турниром (9-10 июня) UFC в том же месте проводит первый раунд своего нового реалити-шоу Road to UFC: Singapore (ориентированный на азиатских бойцов аналог The Ultimate Fighter), который будет состоять из четырёх эпизодов и 36 поединков. В турнире участвуют бойцы из Китая, Индии, Индонезии, Японии, Южной Кореи и Филиппин.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Иржи Прохазка vs. Гловер Тейшейра
 Выступление вечера: Чжан Вэйли, Джейк Мэтьюз, Джэк Делла Маддалена, Хайисаер Махешат и Сильвана Гомес Хуарес

Следующие бойцы получили награды спонсора Crypto.com «Fan Bonus of the Night» (Фанатский бонус вечера), выплаченные в биткойнах в размере $30,000 за первое место, $20,000 за второе место и $10,000 за третье место:

 1-е место: Валентина Шевченко
 2-е место: Иржи Прохазка
 3-е место: Чжан Вэйли

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
14 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

События 11 июня
Июнь 2022 года
2022 год в Сингапуре
Номерные турниры UFC